Орино () — коммуна в Италии, располагается в провинции Варесе области Ломбардия.

Население составляет 779 человек (2008 г.), плотность населения составляет 260 чел./км². Занимает площадь 3 км². Почтовый индекс — 21030. Телефонный код — 0332.

Покровителем коммуны почитается святой Лаврентий, празднование 10 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.orino.info

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/